Тирский (Тирская) — фамилия или часть имени. Во втором качестве в основном связана со знаменитым финикийским городом Тир. Русская фамилия происходит от связи с населённым пунктом Тира в Иркутской области.

Известные носители 
 Амори II Тирский (, ок. 1272—1310) — регент Кипрского королевства, сеньор Тира.
 Вильгельм Тирский (; ок. 1130, Иерусалим — 29 сентября 1186, Тир) — французский историк.
 Дорофей Тирский (, 255—362) — христианский святой, почитается как священномученик. 
 Марин Тирский (, работы датируются 100—150 годами н. э.) — древнегреческий географ, картограф и математик, считается основателем математической картографии.

Фамилия 
 Тирский, Григорий Александрович (1929—2022) — советский и российский учёный в области аэромеханики и газовой динамики.
 Тирский, Иннокентий Терентьевич (1920—1997) — советский журналист, прозаик, поэт.
 Тирская, Любовь Васильевна (1939—2018) — советская и российская театральная актриса, артистка Димитровградского драматического театра, заслуженная артистка Российской Федерации (1997).

См. также 
 Тирский собор
 Тирский шекель